To Serve Man (verhaal), een kort verhaal van Damon Knight.
To Serve Man (The Twilight Zone), een aflevering van de originele Twilight Zone-serie.